Generálka může být:
 žena v hodnosti generála (přechýlený tvar slova)
 generální zkouška, poslední zkouška před premiérovým uvedením díla
 generální oprava

v kultuře
 Generálka (divadelní hra) – česká divadelní hra Jiřího Hubače
 Generálka Jeho Veličenstva – český televizní film z roku 1995 natočený na námět divadelní hry Generálka Jiřího Hubače

Externí odkazy